Anerkennungskultur steht für:

 ein Element der Willkommens- und Anerkennungskultur beim Umgang mit Menschen mit einem Migrationshintergrund
 eine Kultur der Anerkennung der Leistung ehrenamtlich Tätiger